Un taxi mauve est un roman de Michel Déon de 1973, Grand prix du roman de l'Académie française.
Un taxi mauve est un film d'Yves Boisset de 1977 adapté du roman.